Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Thiemo de Bakker (qualificato)
  Taylor Fritz (qualificato)
  Radu Albot (primo turno)
  Ryan Harrison (qualificato)

  John-Patrick Smith (ultimo turno)
  Dennis Novikov (primo turno)
  Adrián Menéndez-Maceiras (ultimo turno)
  Alexander Sarkissian (ultimo turno)

Qualificati 

  Thiemo de Bakker
  Taylor Fritz

  Tommy Paul
  Ryan Harrison

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016
ATP World Tour 2016
Tennis nel 2016